Goldegg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Goldegg im Pongau, Gemeinde im Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Goldegg (Gemeinde Neidling), Katastralgemeinde von Neidling, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

Baulichkeiten:
 Schloss Goldegg (Salzburg), Schloss in Goldegg im Pongau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Schloss Goldegg (Niederösterreich), Schloss in Neidling, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Ansitz Goldegg, Ansitz in Lana, Südtirol, Stammsitz der Goldegg zu Lindenburg
 Café Goldegg, Kaffeehaus in Wien
sowie:
 Hofmark Goldegg, Verwaltungseinheit des Erzbistum Salzburg bis 1640 
 Pflegegericht Goldegg, Gericht des Erzbistum Salzburg
 Goldegg (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Goldegg ist der Name folgender Personen und Familien:
 Goldegg (Adelsgeschlecht), Salzburger Adelsgeschlecht
 Goldegg zu Lindenburg, tirolisch-bayerisches Adelsgeschlecht 

 Hugo von Goldegg (1829–1904), Tiroler Politiker und Heraldiker

Goldegg, weiteres:
Goldegg Verlag, Berlin und Wien

Siehe auch:
 Goldeck
 Goldegger Dialoge